Ryszard Szuster (działacz piłkarski)
 Ryszard Szuster (generał MO)